Itseqqortoormiit kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Ittoqqortoormiit, ort, 
 Ittoqqortoormiit Kommuniat, tidigare kommun, 

Robotskapade Grönlandförgreningar